A523 peut faire référence à :
 Alpine A523, une formule 1 de l’écurie Alpine F1 Team ;
 NRP Almirante Gago Coutinho (A523), un navire océanographique de la Marine portugaise.